Филипп II де Крой (; 1496 — апрель 1549, Брюссель), сеньор де Крой, герцог ди Сора (Сориа) и д’Арчи (Арки) в Неаполитанском королевстве, князь де Шиме и Священной Римской империи, маркиз, затем герцог ван Арсхот, граф де Порсеан, Бомон и Сенеген, барон, затем маркиз де Ранти, барон де Арен, Монкорне, Рокка-Гульельма и Эверле, сеньор де Шьевр, Ротселар, Бьербек, Авре, Лийе, Бар-сюр-Об, Сен-Венан, Ландреси и Авен, наследный шателен Монса, пэр Эно, камергер и наследный сенешаль Брабанта — военачальник и государственный деятель Габсбургских Нидерландов, гранд Испании 1-го класса, рыцарь ордена Золотого руна.

Биография 
Сын Анри де Кроя, графа де Порсеан, и Шарлотты де Шатобриан.

В 1514 наследовал своему отцу.

В 1515 Франциск I утвердил его во владении сеньорией Бар-сюр-Об, а в следующем году назначил своим советником и камергером.

В ноябре 1516 на капитуле в Брюсселе принят в рыцари ордена Золотого руна, как граф де Порсеан.

В 1519 сопровождал в Португалию принцессу Элеонору Австрийскую, невесту Мануэла Счастливого. 7 июля того же года Жермена де Фуа, королева Арагона, пожаловала ему земли Куломье в Бри, Отрив, Жибель и Аспет в Гиени.

В 1521 унаследовал большую часть обширных владений и многочисленные титулы своего дяди Гийома де Кроя, сеньора де Шьевра, став герцогом ди Сора, маркизом ван Арсхот и пр. Титул маркиза ван Арсхот утвержден за ним жалованной грамотой, данной в Вальядолиде 28 августа 1527.

По транзакции 26 сентября 1528 Генрих II Наваррский уступил Филиппу город и сеньорию Авен в Эно, в обмен на Ан в Перигоре.

В 1531—1533 был губернатором Люксембурга.

В 1533 уступил императору Карлу V герцогства Сору, на которое претендовал герцог Урбинский, и Арчи, а также баронию Рокка-Гульельма. Взамен император, грамотой, данной в Генуе перед пасхой, возвел Ранти в ранг маркизата, а Арсхот в ранг герцогства, и дал Филиппу право именоваться своим кузеном.

Император последовательно назначил его своим камергером, губернатором Кенуа, Бенша и Камбре (1520), первым шефом финансов Нидерландов, лейтенантом капитан-генерала страны и графства Эно (1521), вместо его тестя Шарля де Кроя, принца де Шиме, отказавшегося от должности в его пользу. 20 августа 1537 Филипп был назначен великим бальи, губернатором и капитан-генералом Эно. Также был губернатором Валансьена.

Был куратором и мамбуром Доротеи Датской, племянницы императора.

Филипп де Крой был одним из лучших военачальников Карла V. С началом в 1521 первой войны между императором и королём Франции, он принял, в качестве лейтенанта командующего в Эно, меры к обороне от французского вторжения, и участвовал в завоевании Турнези, взяв 25 сентября Мортан, который его капитан сдал за 1640 солнечных экю и 560 венгерских дукатов. После этого император положил Филиппу годовой пенсион в 3000 ливров.

В 1522 сопровождал Карла в Испанию, в следующем году провел кампанию в Нидерландах, помешав французам вторгнуться в Эно и Артуа.

В 1530 был направлен нидерландским послом в Испанию, откуда привез новую правительницу страны — королеву Марию Венгерскую

В 1532 находился в Брюсселе, когда в стране начались сильные волнения из-за незаконно введенных сборов. Маркиз принял командование войсками и восстановил порядок.

16 июня 1535 получил от Марии Венгерской полномочия призывать на службу людей на таких условиях и с такой оплатой, какие он сочтет приемлемыми для обеспечения безопасности. В 1536 командовал армией, оккупировавшей Гельдерн, и был назначен генерал-лейтенантом имперской армии в лагере под Ландреси. В 1537, при отражении нового вторжения французов, получил генеральное командование валлонскими отрядами, противостоял ландскнехтам Фюрстенберга, и внес вклад во взятие и уничтожение Сен-Поля.

В 1543 назначен капитан-генералом армии, собранной императором для защиты Нидерландов от вторжения французов и гельдернцев. В том году выручил осажденный Гейнсберг, затем вместе с графом дю Рё руководил неудачной осадой Ландреси.

Император, желавший отвоевать Ландреси у французов, уступил Филиппу несколько сеньорий в обмен на владение этим местом.

В 1548 был назначен генералиссимусом всех нидерландских ордонансовых отрядов.

Благодаря своим военным и административным талантам, и редкому для грансеньоров того времени отсутствию корыстных интересов, герцог ван Арсхот пользовался большим влиянием на императора, что позволяло ему открыто высказывать своё недовольство действиями правительницы Нидерландов.

Построил прекрасные замки Бомон и Клерфонтен; в последнем в 1540 принимал Карла V и его огромную свиту, когда император прибыл в Нидерланды для подавления Гентского восстания.

Его девизом, доставшимся от деда, Филиппа I де Кроя, и дяди Гийома, были слова Dulcia mixta malis — «Сладость, смешанная с болью», изображавшиеся в обрамлении ульев и мушек. На своих орудиях, отливавшихся в Авене, герцог приказывал помещать эту эмблему, из-за чего их в шутку называли «авенскими мушками».

Умер в апреле 1549 в Брюсселе дуайеном ордена Золотого руна; его тело было погребено в Авене, а сердце в замке Бомон.

Семья 
1-я жена (30.08.1520): неизвестна (22.02.1501—6.08.1539), дама д’Авен, Ландреси, Сен-Венан и Лийе, дочь Шарля I де Кроя, принца де Шиме, и Луизы д’Альбре, виконтессы Лиможской

Дети:

 Шарль II де Крой (31.07.1522—24.06.1551), герцог ван Арсхот, принц де Шиме. Жена 1) (20.02.1542): Луиза де Лоррен (10.01.1521— 18.10.1542), дочь герцога Клода де Гиза и Антуанетты де Бурбон; 2) (1.12.1549): Антуанетта де Бургонь-Ла-Вер (29.05.1529—29.05.1588), дочь Адольфа Бургундского, сеньора де Беверена, и Анны ван Берген
 Луиза де Крой (8.03.1524 — после 1585). Муж 1) (1.05.1542): Максимилиан II Бургундский (1514—1558), сеньор де Беверен; 2) (1560): Жан Бургундский (1525—1585), сеньор де Фруамон
 Филипп III де Крой (10.07.1526—11.12.1595), герцог ван Арсхот, принц де Шиме. Жена 1) (24.01.1559): Йоханна Генриетта ван Халевин (29.09.1544—6.12.1581), виконтесса Ньивпорта, дочь Яна III ван Халевина, виконта Ньивпорта, и Жоссины де Ланнуа; 2) (1.05.1582): Жанна де Блуа-Трелон (ум. 1605), дочь Луи II де Блуа, сеньора де Трелон, и Шарлотты д’Юмьер
 Гийом де Крой (1.12.1527—1.08.1565), маркиз де Ранти. Жена (1555): Анна ван Ренессе (12.12.1533—11.11.1586), дочь Яна ван Ренессе, сеньора ван Элдерен, и Элизабет фон Нассау
 Антуан де Крой (29.04—2.07.1530)
 Луи де Крой (18—26.03.1533)

2-я жена: Жанна д’Юмьер, дочь Филиппа д’Юмьера, сеньора де Лассиньи, и Барб дю Буа-д’Аннекен, вдова Филиппа де Ланнуа

3-я жена (9.07.1548): Анна Лотарингская (25.07.1522—15.05.1568), дочь герцога Антуана II Лотарингского и Рене де Бурбон, вдова Рене фон Нассау, принца Оранского

Сын:

 Шарль-Филипп де Крой (1.09.1549—23.11.1613), маркиз де Авре. Жена (1580): Диана де Доммартен (1552 — после 1625), графиня де Фонтенуа-Ле-Шато, дочь Луи де Доммартен-Фонтенуа и Филиппы да Ла Марк

Примечания

Литература 
  
 Courcelle J.-B.-P., de. Croy, p. 30—32 // Histoire généalogique et héraldique des pairs de France. T. VIII. — P.: Arthus Bertrand, 1827 
 Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne. — T. I. — Gand: F. et T. Gyselinck, 1865, p. 574
 , coll. 537—540
 , pp. 152

Ссылки 
 Armorial des Chevaliers de la Toison d’Or — heraldique-europeenne.org
 CHEVALIERS DE LA TOISON D’OR — MAISON DE HABSBOURG (HOUSE OF HABSBURG)

Дом де Крой
Участники Итальянских войн
Военачальники Священной Римской империи
Военачальники Нидерландов
Государственные деятели Нидерландов
Губернаторы Люксембурга
Гранды Испании